est la formule brute de plusieurs isomères.

 2,4 D sel de diméthylamine, numéro CAS 
 dicamba-diméthylammonium, numéro CAS 
 2,2-dichloro-N-((5-(méthoxyméthyl)-2-furanyl)méthyl)-N-méthyl-acétamide, numéro CAS